Saint-Christophe puede referirse a:
 Saint-Christophe, denominación francesa para San Cristóbal (Cristóbal de Licia), y de cuyo nombre deriva el de muchos poblados.

Además, puede hacer referencia a los siguientes poblados y divisiones administrativas:

 Saint-Christophe, poblado y comuna del departamento de Allier (Francia).
 Saint-Christophe, poblado y comuna del departamento de Charente (Francia).
 Saint-Christophe, poblado y comuna del departamento de Charente Marítimo (Francia).
 Saint-Christophe, poblado y comuna del departamento de Creuse (Francia).
 Saint-Christophe, poblado y comuna del departamento de Eure y Loir (Francia).
 Saint-Christophe, poblado y comuna del departamento de Ródano (Francia).
 Saint-Christophe, poblado y comuna del departamento de Saboya (Francia).
 Saint-Christophe, poblado y comuna del departamento de Tarn (Francia).
 Saint-Christophe, poblado y comuna del departamento de Vienne (Francia).
 Saint-Christophe, poblado y municipio de la región del Valle de Aosta (Italia).